Räcke ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Räcke (1882–1952), Bürgermeister in Hürth
 Horst Räcke (1934–2007), deutscher Maler, Grafiker und Buch-Illustrator
 Nina Räcke (* 2001), deutsche Fußballspielerin
 Otto Räcke (1913–1983), Gemeindedirektor in Hürth, Sohn von Fritz Räcke

Siehe auch:
 Recke
 Räke